Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Moselle Open 2015. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 22 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 19. bis 21. September 2015 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 95 kB)

ATP World Tour 2015
Tennisturnier in Metz